Dmitri Anatoljevitsj Pozdnjakov (geb. 1972) - Kazachse biathlonist
 Stanislav Aleksejevitsj Pozdnjakov (geb. 1973) - Russisch schermer
 Kirill Pozdnjakov (geb. 1989) - Russisch-Azerbeidzjaans wielrenner

 Zie ook
 Pozdnjakova